De Ichthyosauridae zijn een familie van uitgestorven reptielen, behorend tot de Ichthyosauria.

Deze typische zeereptielen waren hooggespecialiseerde, mariene dieren, die vooral in het Jura en in het begin van het Krijt erg talrijk waren.

In 1841 benoemde prins Charles Lucien Bonaparte een familie Ichthyosauridae om Ichthyosaurus een plaats te geven.

In 2013 definieerde Valentin Fischer een klade Ichthyosauridae als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Malawania anachronus en Ichthyosaurus communis, en al zijn afstammelingen.

Beschrijving 
De Ichthyosauridae hadden een gestroomlijnd, torpedovormig lichaam waarmee hoge snelheden konden worden gehaald. Op de rug bevond zich een opstaande rugvin, die het lichaam tijdens de voortbeweging in balans moest houden. Voor de voortbeweging zorgde een krachtige haaiachtige staart met twee gelijke lobben. Hun lange snuit was met rijen zeer scherpe tanden bezet, geschikt om vissen te grijpen en vast te houden, voordat die in zijn geheel werden doorgeslikt. Deze dieren waren aangepast om naar grote diepten te duiken en hadden grote ogen voor de jacht in donker water.

Deze dieren waren niet eierleggend. Ze hielden de bevruchte eieren net zo lang in hun lichaam totdat de embryo's zover ontwikkeld waren dat ze in zee geboren konden worden.

Vondsten 
Aan het begin van de 19e eeuw werden aan de zuidkust van Engeland door de familie Anning de eerste fossielen van deze groep gevonden in het leisteen van Lyme Regis, dat uit de Jura-periode stamt.

Ichthyosauria